Но́а Ба́умбах (; род. 3 сентября 1969) — американский кинорежиссёр и сценарист. Номинант на премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.

Ранние годы 
Баумбах, третий из четверых детей в семье, родился в Бруклине, Нью-Йорк, в семье писателя и кинокритика Джонатана Баумбаха (англ., 1933—2019), и критика газеты «The Village Voice» Джорджии Браун. Его отец был иудеем, а мать — протестантка. Родители его отца — художник Харольд Баумбах (1903—2001) и учительница Ида Закгейм (1906—2002), уроженцы Нью-Йорка, происходили из семей еврейских иммигрантов из Австро-Венгерской империи (дед) и Минска (бабушка).

Окончил Вассар-колледж, где получил степень бакалавра по английскому языку в 1991 году.

Карьера 
Баумбах осуществил свой кинематографический дебют в возрасте 24 лет, написав сценарий, а затем и поставив фильм о взрослении «Забыть и вспомнить», который тут же снискал популярность среди кинокритиков.

Главный успех к молодому кинематографисту пришёл в 2005 году, когда на американские экраны вышла его полуавтобиографическая комедийная драма «Кальмар и кит»: это был всего лишь его четвёртый полнометражный фильм в качестве режиссёра, но Баумбах получил престижнейшую номинацию на «Оскар» за оригинальный сценарий. В 2007 году режиссёр выпустил комедийную драму под названием «Марго на свадьбе» с Николь Кидман, Джеком Блэком в главных ролях. В 2009 году вышел фильм «Гринберг» с Беном Стиллером в главной роли. В фильме также снялись Дженнифер Джейсон Ли и Грета Гервиг. Его следующий фильм «Милая Фрэнсис» получил номинацию на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль (Грета Гервиг).

Настоящим триумфом для Баумбаха стал фильм «Брачная история», за который он получил номинации на «Золотой глобус», BAFTA, премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий, а также на «Оскар» в категории лучший фильм. В главных ролях снялись Скарлетт Йоханссон и Адам Драйвер, ранее снимавшийся у режиссёра. Оба актёра номинировались на престижные премии за свои роли в фильме.

Является одним из авторов сценария к мультфильму «Мадагаскар 3».

Личная жизнь 
В 2005 году Баумах женился на актрисе Дженнифер Джейсон Ли. Их сын, Ромер Эммануэль Баумбах, родился 17 марта 2010 года. В ноябре 2010 года Ли подала на развод, в качестве причины указав «непримиримые разногласия». Бракоразводный процесс был завершён в сентябре 2013 года.

С 2011 года Баумбах состоит в отношениях с актрисой и сценаристкой Гретой Гервиг. В марте 2019 года у них родился сын, Гарольд Ральф Гервиг Баумбах.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Энни»
Выпускники Средней школы Мидвуда
Выпускники Колледжа Вассара
Сценаристы анимации